HHR steht als Abkürzung für:

 Chevrolet HHR, frontgetriebenes Pkw-Modell des US-amerikanischen Fahrzeugherstellers General Motors
 Hochhausrichtlinien, definieren in Deutschland den bauaufsichtlichen Begriff Hochhaus und regeln die Auflagen, die beim Bau und Unterhalt eines Hochhauses zu beachten sind
 Jack Northrop Field, kommunaler Flughafen in Hawthorne, US-Bundesstaat Kalifornien nach dem IATA-Code

HHR